

Жінки 
 Шаймарданова Вікторія Юріївна (* 1973) — українська важкоатлетка, виступала у ваговій категорії понад 75 кілограмів.

Чоловіки 
 Шаймарданов Асхат Ахметович (* 1951) — майстер спорту СРСР з важкої атлетики, Заслужений тренер України з важкої атлетики.
 Шаймарданов Дамір Едуардович (1998—2022) — російський військовик, старший лейтенант. Герой Російської Федерації. Учасник вторгнення на територію України.
 Шаймарданов Закий Шаймарданович (1923—1967) — радянський військовик, лейтенант. Герой Радянського Союзу.
 Шаймарданов Шайгардан Шаймарданович (1890—1940) — радянський татарський державний діяч.